El Torneig de Dubai 2019, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2019 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier 5 Tournaments del circuit WTA femení. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 24 de febrer de 2019 per la categoria femenina i entre el 25 de febrer i el 2 de març en la masculina, ambdós en el Dubai Duty Free Tennis Stadium de Dubai, Emirats Àrabs Units.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el títol individual número 100 del seu palmarès, tot just el segon tennista masculí en aconseguir aquesta fita després de Jimmy Connors (109). També fou el vuitè títol de Federer a Dubai.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019